Samuel Butcher est un patronyme qui peut revoyer à :

 Samuel Butcher (1770-1849), un officier britannique
 Samuel Butcher (1811-1876), un évêque irlandais
 Samuel Butcher (1850-1910), un classiciste anglo-irlandais
 Sam Butcher (né en 1939), un artiste américain